Kausativ kan henvise til:

 Kausativ (diatese) (grammatik)
 Kausativ (kasus) (grammatik)
 Kausativ (modus) (grammatik)

Grammatik